Пыжо́в — фамилия. Известные носители:
 Киприан (Пыжов) (1904—2001) — архимандрит РПЦЗ, иконописец и художник.
 Пыжов, Потап Клементьевич (1639—1703) — русский государственный и военный деятель.
 Пыжов, Сергей Михайлович (род. 1958) — советский футболист.

См. также 
 Пыжовы